Un piano semplice (A Simple Plan) – romanzo di Scott B. Smith del 1993
 Soldi sporchi (A Simple Plan) – film del 1998 diretto da Sam Raimi